Апостольская администратура Киргизии  ( Apostolica Administratio Kyrgyzstaniana) — территориально-административная единица структуры Римско-Католической церкви с центром в городе Бишкек, Киргизия. Апостольская администратура распространяет свою деятельность на всю территорию Киргизии. В настоящее время в Киргизии действует три католических прихода в Бишкеке, Таласе и Джалал-Абаде.

История 
22 декабря 1997 года в Киргизии Римским папой Иоанном Павлом II была учреждена миссия sui iuris, которая выделилась из Апостольской администратуры Казахстана.

18 марта 2006 года Римский папа Бенедикт XVI выпустил буллу In Kyrgyzstania spiritali, которой учредил Апостольскую администратуру Киргизии.

Ординарии 
 священник Александр Кан (22.12.1997 — 18.03.2006) — ординарий миссии sui iuris в Киргизии;
 епископ Николай Мессмер (18.03.2006 — 18.7.2016);
 священник Янез Михельчич (1.8.2016 — 29.08.2017) — апостольский администратор ad nutum Sanctae Sedis;
 священник Энтони Джеймс Коркоран (с 29.08.2017) — апостольский администратор.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла In Kyrgyzstania spiritali, AAS 98 (2006), стр. 308

Ссылки 
 Данные об Апостольской администратуре Киргизии 
 Официальный сайт Апостольской администратуры Киргизии

Католицизм в Киргизии
Апостольские администратуры